Раслово — название населённых пунктов в России:

 Раслово — посёлок в Судиславском районе Костромской области.
 Раслово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Раслово — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Раслово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Раслово — деревня в Старицком районе Тверской области.